Hvar (sziget) sziget Horvátországban
Hvar (település) város Horvátországban